Lol, een ander woord voor pret of plezier 
LOL, internetjargon voor "Laughing Out Loud", "Lots of Luck" of "Lots of Love"
LOL (^^,), een studioalbum van Basshunter
Lol (rivier), een rivier in Zuid-Soedan
Lol Coxhill, een Britse saxofonist
Lol Tolhurst, een medeoprichter, drummer en toetsenist van de Britse rockformatie The Cure
League of Legends (computerspel) of afgekort LoL, een online videogame
LOL (2012), een Amerikaanse remake van de Franse film uit 2008
.lol, een topleveldomein